Птерода́ктили, или птеродактило́иды , — подотряд птерозавров (летающих ящеров), живших в юрском и меловом периодах (167,7—66,0 млн лет назад).

Открытие 
В 1784 году в Баварии (Германия) был найден отпечаток скелета неизвестного ранее существа. Каменная плита с отпечатком была подвергнута исследованию, с неё был также сделан рисунок. Однако в то время дать какое-либо название найденному животному и классифицировать его исследователи не смогли.

В 1801 году останки существа попали к французскому учёному Жоржу Кювье. Он установил, что животное было способно летать и принадлежало к отряду летающих ящеров. Кювье также дал ему название — «птеродактиль» (название произошло от длинного пальца на передней ноге ящера и кожистой перепонки (крыла), идущей от него вдоль туловища к задней ноге).

Описание 
Высокоспециализированная группа, приспособившаяся к жизни в воздухе. Для птеродактилей характерен сильно удлинённый лёгкий череп. Зубы немногочисленные и мелкие; чаще они отсутствовали. Шейные позвонки вытянутые, без шейных рёбер. Передние конечности четырёхпалые; крылья мощные и широкие; летательные пальцы складывающиеся. Хвост очень короткий. Кости голени сращенные. Размеры птеродактилей сильно варьировались — от мелких, величиной с воробья, до гигантских птеранодонов с размахом крыльев до 8 метров, орнитохейрусов и аждархид (кетцалькоатль, арамбургиана) с размахом крыльев до 12 метров. Мелкие питались насекомыми, крупные — рыбой и другими водными животными. Останки птеродактилей известны из верхнеюрских и меловых отложений Западной Европы, Восточной Африки и обеих Америк, Австралии, в России — Поволжья. На берегах Волги впервые останки птеродактиля обнаружены в 2005 году.

Самый крупный птеродактиль был обнаружен в Румынии в местечке Себеш уезда Алба; размах его крыльев — 16 м.

Систематика 
Отряд включает в себя ряд семейств:
 Istiodactylidae — семейство, представители которого обитали в юрском и меловом периодах. Все находки данного семейства сделаны в северном полушарии — Северной Америке, Европе и Азии. В 2011 году был описан новый вид Gwawinapterus beardi, отнесённый к данному семейству. Он был найден на территории Канады в меловых отложениях, датируемых 75 млн лет.
 Pteranodontidae — семейство крупных птерозавров мелового периода, живших в Северной Америке и Европе. Данное семейство включает следующие роды: Bogolubovia, Nyctosaurus, Pteranodon, Ornithostoma, Muzquizopteryx. Останки Ornithostoma, являющегося самым древним представителем семейства, были найдены в Великобритании.
 Tapejaridae известны по находкам из Китая и Бразилии времён раннего мелового периода.
 Azhdarchidae (название образовано от Ajdarxo (от старого персидского Azi Dahaka), дракона из персидской мифологии). Известны прежде всего с конца мелового периода, хотя ряд изолированных позвонков известны из раннего мела (140 млн лет назад). Это семейство включает некоторых из самых крупных известных науке летающих животных.

Филогенетическое дерево 

В 2003 году Дэвид М. Анвин определил птеродактилей как группу, включающую Pteranodon longiceps, Quetzalcoatlus northropi, их последнего общего предка и всех его потомков. Описанный в 2013 году род Vectidraco отнесён к надсемейству Azhdarchoidea.

Примечания